Ба́лтэзерс () — населённый пункт (крупное село) в Адажском крае Латвии, на берегах озёр Лиелайс-Балтэзерс и Мазайс-Балтэзерс. Расположен на автодороге  в 4 км от краевого центра Адажи и в 17 км от центра Риги. По данным на февраль 2019 года, в населённом пункте проживало 897 человек.

История 
Село сформировалось в XX веке вокруг поместья Нойермюлен (), известного с 1562 года.

В 1900 году инженер-гидролог Оскар Смрекер разработал для Рижской думы смету и проект на сооружение новой системы по поставке грунтовой воды из района вокруг Белого озера, а  в 1903-1904 годах на территории усадьбы Букулты была возведена система добычи вод из подземных источников, а возле Малого Балтэзерса – комплекс насосных станций, нагнетательный водовод и водопроводы для Риги.  Балтэзерская водокачка начала  работу 26 октября (8 ноября) 1904 года. Для забора воды изначально использовались 42 фильтрационных колодца глубиной 18-20 метров, находившиеся друг от друга в среднем на расстоянии 125 метров.

В советское время населённый пункт входил в состав Адажского сельсовета и составлял единое целое с нынешним одноимённым селом Гаркалнского края. Работала неполная средняя школа.
В конце XX века превратился в престижный район частной застройки. До 1 июля 2009 года входил в состав Рижского района.

Достопримечательности 

Центр села расположен в живописной местности на перешейке между двумя озёрами.
 Балтэзерская лютеранская церковь (1772—1775).
 В старинных корпусах бывшей насосной станции на южном берегу озера Мазайс-Балтэзерс расположен Музей водоснабжения Риги, открытый в 1988 году.
 К северу от села находится древесный питомник «Балтэзерс», занимающийся выращиванием саженцев декоративных пород и организующий экскурсии для посетителей.

Знаменитые жители 

 Композитор Раймонд Паулс.
 Шеф-повар Мартиньш Ритиньш.
 Предприниматель Юлий Круминьш.

Примечания 

Населённые пункты Адажского края